Tower (pluriel towers) signifie tour en anglais.

Patronyme

Tower
 Charlemagne Tower (1809-1889) ; 
 Charlemagne Tower, Jr. (1848-1923) ;
 Harold Tower (1911-1994), rameur d'aviron américain;
 Joan Tower (1938-), compositrice américaine;
 John Tower (1925-1991) ;
 Wells Tower (1973-), écrivain américain ; 
 William Hogarth Tower (1871-1950) ;
 William Lawrence Tower ;
 Zealous Bates Tower (1819-1900) ;

Towers
 Constance Towers (1933-), actrice américaine ;
 Cyril Towers (1906-1985), joueur de rugby à XV australien ;
 Julie Towers (1976-), joueuse de hockey sur gazon australienne.
 John Henry Towers (1885-1955), ancien amiral de la United States Navy

Toponyme 
 Tower (Comté de Cork), Irlande
 Tower (Minnesota), États-Unis
 Tower, , un quartier (Ward) de Londres 
 The Tower of London ou simplement The Tower, la Tour de Londres,

Tower City
 Tower City (Pennsylvanie)
 Tower City (Dakota du Nord)
 Tower City Center,

Monuments 
 Watts Towers, ensemble de huit tours à Los Angeles.
 The Tower (Dubaï)
 Nakheel Tower

Télévision 
 L'Hôtel en folie (Fawlty Towers), série télévisée britannique.
 The Tower (la Tour), un épisode de Stargate Atlantis

Sport 
 Eiffel Towers Den Bosch, club néerlandais de basket-ball ;
 London Towers, club franchisé de basket-ball anglais situé à Londres.

Entreprises et organisations
 Tower Comics
 Tower Records, 

 TOWER Software
 Towers Department Stores, Canada
 Towers (Boston University), 
 Princeton Tower Club,

Divers
 Alton Towers

Homonymie de patronyme